White Bird peut faire référence à :

 White Bird (White Bird in a Blizzard), thriller américain coproduit, écrit et réalisé par Gregg Araki ;
 White Bird , ville américaine située dans le comté d'Idaho, dans l'État du même nom ;
 White Bird (Peo-peo-hix-hiix), chef Nez-Percé du groupe des Lamátta qui participa à la guerre des Nez-Percés de 1877 aux côtés de Chef Joseph ;
 White Birds Productions, studio de développement de jeux vidéo actif de 2003 à 2011, situé à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne en France.
 White Bird: A Wonder Story, film américain de Marc Forster prévu en 2023.